Hristov (en bulgare : Христов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Hristo ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andrea Hristov (né en 1999), footballeur bulgare ;
 Genčo Hristov (né en 1932), joueur de basket-ball bulgare ;
 Georgi Hristov (né en 1947), joueur de basket-ball bulgare ;
 Georgi Hristov (né en 1976), footballeur macédonien ;
 Georgi Hristov (né en 1985), footballeur bulgare ;
 Ivaylo Hristov (né en 1955), acteur et réalisateur bulgare ;
 Marian Hristov (né en 1973), footballeur bulgare ;
 Nentcho Hristov (1933–2002), coureur cycliste bulgare ;
 Raitscho Hristov (né en 1945), gymnaste artistique bulgare ;
 Stefan Hristov (né en 1985), coureur cycliste bulgare ;
 Tonislav Hristov (né en 1978), cinéaste bulgare ;
 Valentin Hristov (né en 1956), haltérophile bulgare ;
 Valentin Hristov (né en 1994), haltérophile bulgare naturalisé azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

en:Hristo